Baigent ist der Familienname folgender Personen:

 Bertie Baigent (* 1995), englischer Dirigent, Komponist und Organist
 Michael Baigent (1948–2013), britisch-neuseeländischer Autor